Yengidzha kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Sisavan, ort, Ararat,

Azerbajdzjan 

 Yenidzha, ort, Nachitjevan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar